Leisure — музичний альбом гурту Blur. Виданий 26 серпня 1991 року лейблом Alternative rock, shoegazing. Загальна тривалість композицій становить 50:13 (UK version) 47:45 (US version). Альбом відносять до напрямку Бритпоп.

Список пісень 

Версія США

 She's So High
 There's No Other Way
 Bang
 I Know
 Slow Down
 Repetition
 Bad Day
 High Cool
 Come Together
 Fool
 Birthday
 Wear Me Down

Британська Версія

 She's So High
 Bang
 Slow Down
 Repetition
 Bad Day
 Sing
 There's No Other Way
 Fool
 Come Together
 High Cool
 Birthday
 Wear Me Down

</div>

Посилання 
огляд  

Альбоми Blur
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми